HMS Camperdown je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Camperdown (1797) 
 HMS Camperdown (1885) 
 HMS Camperdown (D32)

Camperdown